Antonín Novotný – politico ceco
 Antonín Novotný – compositore di scacchi boemo naturalizzato austriaco
 Antonín Novotný – nuotatore e pallanuotista cecoslovacco